LEntente Abbeville Feuquières-Saint-Blimont est un club français de handball féminin basé à Abbeville et Feuquières-en-Vimeu dans la Somme.

Le club est le résultat d'une fusion entre l'Entente Amicale Laïque Abbeville et l'Avenir de Feuquières-Saint-Blimont, Le club abbevillois a notamment évolué en D2 en 2008-2009 puis de 2010 à 2013, tandis que Feuquières-en-Vimeu a déjà évolué en Nationale 2.

Après une  catastrophique en Division 2 où le club ne remporte qu'un seul match en vingt-six journées, la direction abbevilloise décide de ne pas reprendre en , la saison suivante. Les féminines redémarrent en Nationale 3 (), trois niveaux en dessous de la deuxième division, quittée quelques mois plus tôt, à la suite de la fusion de l'EAL féminin avec l'équipe féminine du club voisin de l'Avenir Feuquières-Saint-Blimont, les deux clubs restant indépendants pour leurs équipes masculines et jeunes.

L'équipe 1 féminine du club évolue en Pré-Nationale. 

{
"type": "FeatureCollection", "features": [
{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [1.83723, 50.106987] },
"properties": { "title": "Centre omnisports", "marker-color": "FF0000", "marker-symbol": "home", "marker-size":"medium", "description": ""} },
{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [1.612086, 50.05957] },
"properties": { "title": "Gymnase municipal de Feuquières-en-Vimeu", "marker-color": "008000", "marker-symbol": "home", "marker-size":"medium", "description": ""} },
]
}

Palmarès

Titres et trophées

Parcours saison par saison

Section féminine

Personnalités liées au club

Entraîneurs 
  Johan Linconnu : 2013-2014
  Sylvain Lejeune et Barthélemy Bonneau : 2014-2015
  Thomas Fourneaux et Sylvain Lejeune : depuis 2022

Notes et références 

Club de handball dans les Hauts-de-France
Sport dans la Somme
Abbeville